Gunnar Ågren kan syfta på:

* Gunnar Ågren (1907–1982), svensk läkare och professor
 Gunnar Ågren (född 1940), svensk läkare och ämbetsman